Stockers ist der Ortsname von

 Stockers (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Stockers (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Stockers (Wiggensbach), Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Stocker